Вильнаи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вильнаи, Зеэв (первоначальные имя и фамилия Во́льф Абра́мович Ви́ленский; 1900—1988) — израильский географ, краевед и писатель.
 Вильнаи, Матан (род. 1944) — израильский политик и государственный деятель, дипломат, генерал-майор Армии Обороны Израиля.